Sedna ou Sétna était le nom de deux anciens rois légendaires d'Irlande. Ces rois font partie de la lignée de ce que l'on appelle les Ard ri Érenn qui remonte jusqu'au II millénaire  et dont une large part tient de la mythologie.

Sétna Airt 
Sétna ou Sedna Airt, fils d'Airtri il était l'arrière-petit-fils d'Eber Finn. Il vécut au  ou au .

Il devient « Ard ri » après avoir tué son prédécesseur, Rothechtaid mac Main, en combat singulier à Cruachan, alors que selon une tradition ce dernier cherchait à protéger son propre fils Fíachu Fínscothach.

Selon le Lebor Gabála Érenn il règne 5 ans jusqu'à ce que Fíachu Fínscothach revienne d'exil et le tue à  Cruachan. La chronologie Geoffrey Keating Foras Feasa ar Éirinn date son règne de 980 à 975 av. J.-C., et les Annales des quatre maîtres de 1358 à 1353 av. J.-C.

Sétna Innarraid 
Sétna ou Sedna surnommé Innarraid (i.e: de la solde), fils de Bres Rí, fut le premier roi d'Irlande à payer ses soldats. Il vécut au  ou au 

Le Lebor Gabála Érenn synchronise son règne avec ceux de Darius le Grand (522-485 av. J.-C.) et Xerxes Ier (485–465 av. J.-C.C) sur l'Empire perse.La chronologie Geoffrey Keating Foras Feasa ar Éirinn date son règne de 705 à 685 av. J.-C., et les Annales des quatre maîtres de 930 à 910 av. J.-C.

Notes et références 

Milesiens Ard ri (roi suprême d'Irlande)